Лас-Пьедрас () — населённый пункт на крайнем севере Уругвая, в департаменте Артигас.

География 
Представляет собой пригород города Белья-Уньон; расположен между двумя другими пригородами — Франкия (на севере) и Куарейм (на западе).

Население 
По данным на 2011 год население Лас-Пьедрас составляет 2771 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.

Примечания

Ссылки 
 INE map of Bella Unión, Coronado, Las Piedras and Portones de Hierro y Campodónico 

Населённые пункты Уругвая